Graf dolazi od grčke imenice γραφεύς (grafeus), što znači pisac.  Ima više značenja:

 grafički prikaz podataka, kao što je grafikon ili dijagram
 graf (matematika), pojam iz teorije grafova, grane diskretne matematike
 graf funkcije, pojam iz matematičke analize
 grof, naslov u plemstvu
 Graf (prezime), njemačko prezime
 Graf Skates, švicarska marka klizaljka
 grafem, pojam iz jezikoslovlja, najmanja karakteristična jedinica pisanoga jezika